Stadion MOSiR Bystrzyca – stadion przy Alejach Zygmuntowskich
 Arena Lublin – stadion przy ul. Stadionowej